Niemcy:
 Emden – miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Dolna Saksonia
 Emden – dzielnica gminy Altenhausen w powiecie Börde, w kraju związkowym Saksonia-Anhalt

USA:
 Emden – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Logan

Okręty niemieckie nazwane od miasta Emden:
 SMS „Emden” – krążownik lekki typu Dresden z początku I wojny światowej
 SMS „Emden” – krążownik lekki typu Königsberg z końca I wojny światowej
 "Emden" – lekki krążownik z okresu II wojny światowej, w służbie 1925–1945
 "Emden" (F221) – fregata typu 120 (Köln), w służbie 1961–1983
 "Emden" (F210) – fregata rakietowa typu 122 (Bremen), w służbie od 1983

Osoby:
 Robert Emden – szwajcarski fizyk

Zobacz też:
 Embden